Mimas má více významů:

 Mimas (mytologie) – jeden z Gigantů v řecké mytologii
 Mimas (měsíc) – měsíc planety Saturn
 Lišaj – rod hmyzu s latinským názvem Mimas